L'edizione 1941-42 della Primeira Divisão vide la vittoria finale del .

A causa della mancata qualificazione del Porto, l’edizione fu prontamente espansa a dodici squadre per ripescarlo.

Capocannoniere del torneo fu Correia Dias (), con 36 reti.

Classifica finale

Verdetti 
  Benfica campione di Portogallo 1941-42.

Risultati

Voci correlate 
Taça de Portugal 1941-1942

Collegamenti esterni 

Calcio nel 1941
Calcio nel 1942
Campionato portoghese di calcio